Попере́дження (від «попереду») — слово, що вживається у різних значеннях залежно від контексту:

 Наперед зроблене повідомлення про що-небудь.
 Застереження проти чого-небудь.
 Запобігання вияву чого-небудь небажаного. Попередження злочинності.
 В адміністративному праві: Попередження (адміністративне стягнення). Заходи адміністративного попередження (запобігання).
 У футболі — жовта картка.
 Попередження — український супутник.
 Останнє китайське попередження — жартівливе висловлення.

Див. також 
 Попередження — американський науково-фантастичний трилер 2021 року.

Посилання 
 Попередження // 
 Попередження / Академічний тлумачний словник (1970—1980). Том 7, с. 188.